Surma bezeichnet:

 Surma (Mythologie), ein Monster aus der finnischen Mythologie
 Surma (Volk), eine Ethnie in Ostafrika
 eine Sprachfamilie in Ostafrika, siehe Surmische Sprachen
 Surma (Sprache), eine Einzelsprache in Ostafrika
 Surma (Fluss), einen Fluss in Indien und Bangladesch
 Surma (Bajhang), eine Landgemeinde (Gaunpalika) im Distrikt Bajhang in der Provinz Sudurpashchim in Nepal
 Surma, Künstlername von Débora Umbelino, portugiesische Sängerin

Surma ist der Familienname von:
 Damian Surma (* 1981), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Łukasz Surma (* 1977), polnischer Fußballspieler
 Mateusz Surma (* 1995), polnischer Go-Spieler
 Ronny Surma (* 1988), deutscher Fußballspieler